Igralec ima več pomenov:
 igralec (umetnik):
 filmski igralec
 gledališki igralec
 televizijski igralec
 igralec kot dejavni udeleženec nekega športa (npr. igralec bejzbola, igralec nogometa)
 igralec kot dejavni udeleženec neke igre (npr. igralec računalniških iger)
 Igralec – literarno delo Dostojevskega

Glej tudi 

 seznam slovenskih igralcev
 seznam slovenskih filmskih igralk

Zunanje povezave